Амуррио:

 Амуррио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Амуррио — испанский футбольный клуб.